

Ілава — місто в Ілавському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ілава — гміна в Ілавському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ілава — село в гміні Ниса Ниського повіту Опольського воєводства

Ілава — місто в окрузі Ілава Тренчинського краю Словаччини.
 Ілава (округ) — округ (район) в Тренчинському краї Словаччини.